Aurelia Cotta (120 v.Chr. - 54 v.Chr.), de moeder van Julius Caesar
 Aurelia Saxofoon Kwartet, een professioneel Nederlands saxofoonkwartet 
 Aurelia Tizon de Perón, de eerste vrouw van de Argentijnse president Juan Perón
 Aurelia (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
 Aureliaanse Muur, een stadsmuur in Rome, gebouwd tussen 271 en 280 in opdracht van de Romeinse keizer Aurelianus
 Via Aurelia, een Romeinse weg in Italië
 Nymphalidae, een vlinderfamilie, de aurelia's
 een oude Nederlandse benaming voor gehakkelde aurelia
 Aurelia (naam), een meisjesnaam
 Aurelia (geslacht), een geslacht van neteldieren
 Aurelia (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genaamd naar Aurelia Cotta